Dreesen steht für:

 Rheinhotel Dreesen in Bonn, Nordrhein-Westfalen

Dreesen ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Dreesen (1828–1918), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Dichter
 Dora Dreesen-Horn (1878–1966), deutsche Malerin
 Erik Dreesen (1971–2013), Bodybuilder und Kraftsportler
 Lilly Charlotte Dreesen (* 2000), Schauspielerin
 Ulrich Dreesen (* 1952), deutscher Botschafter
 Wilhelm Dreesen (1840–1926), deutsch-dänischer Fotograf
 Willi Dreesen (1928–2013), Schweizer Maler, Zeichner, Illustrator und Fotograf
 Willrath Dreesen (1878–1950), deutscher Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Drehsen
 Dresen
 Dreßen
 Dressen